Bogaraš je lahko:
 Bogaraš, Senta, naselje v Srbiji
 Bogaraš, Bačka Topola, naselje v Srbiji